Trust:

 Trust — компания, специализирующаяся на производстве периферийных устройств для персонального компьютера.
 «Trust» — песня американской хэви-метал группы Megadeth с седьмого студийного альбома Cryptic Writings.
 Trust — французская рок-группа, основанная в 1977 году.
 Trust — бельгийская поп-группа, основанная в 2007 году.
 Trust — дебютный альбом американского саксофониста Бони Джеймса

См. также 
 Траст